Rúa, A Rúa o La Rúa puede referirse a:

 Rúa, Rua o De La Rúa, apellido de origen español (España), concretamente gallego (Galicia).

Rúa, sinónimo de calle en los idiomas gallego y portugués.

Toponimia

Provincia de La Coruña 
 Rúa, lugar de la parroquia de Piñeiro, concello de Ames;
 A Rúa de Barracido, lugar de la parroquia de Camouco, concello de Ares;
 Rúa, lugar de la parroquia de Larín, concello de Arteijo;
 Rúa Sobrevila, lugar de la parroquia de Santa María de Arzúa, concello de Arzúa;
 Rúa da Lama, lugar de la parroquia de Lubre, concello de Bergondo;
 A Rúa, lugar de la parroquia de Soaserra, concello de Cabanas;
 Rúa de Abaixo, lugar de la parroquia de Feás, concello de Cariño;
 Rúa Nova, lugar de la parroquia de Feás, concello de Cariño;
 Rúa da Escola, lugar de la parroquia de Beira, concello de Carral;
 Rúa, lugar de la parroquia de Régoa, concello de Cedeira;
 Rúa Alta, lugar de la parroquia de Perlío, concello de Fene;
 Rúa Baixa, lugar de la parroquia de Perlío, concello de Fene;
 Rúa, lugar de la parroquia de Buscás, concello de Ordes;
 Rúa, lugar de la parroquia de Pereira, concello de Ordes;
 A Rúa, lugar de la parroquia de Dordaño, concello de Oza-Cesuras;
 A Rúa, lugar de la parroquia de Obre, concello de Paderne;
 A Rúa, lugar de la parroquia de Iria Flavia, concello de Padrón;
 A Rúa, lugar de la parroquia de Arca, concello de El Pino;
 A Rúa Travesa de Marantes, lugar de la parroquia de Marantes, concello de Santiago de Compostela;
 A Rúa, lugar de la parroquia de Enchousas, concello de Somozas;
 Rúa de Francos, lugar de la parroquia de Calo, concello de Teo;
 Vilares de Rúa de Franco, lugar de la parroquia de Calo, concello de Teo;
 A Rúa, lugar de la parroquia de Castelo, concello de Trazo;
 A Rúa, lugar de la parroquia de Villarmayor, concello de Villarmayor;

Provincia de Lérida 
 La Rua, localidad del municipio de Abella de la Conca;

Provincia de Lugo 
 A Rúa, lugar de la parroquia de Oiras, concello de Alfoz;
 A Rúa, lugar de la parroquia de Pereiro, concello de Alfoz;

Provincia de Orense 
 Rúa, municipio español de la provincia de Orense, Galicia.
 Rua Augusta, calle portuguesa de Lisboa.
 Casa de la Rúa (Oviedo), casa española situada en Oviedo, Asturias.

Botánica

 El nombre común de la planta Ruta angustifolia.
 El nombre común de la planta Ruta montana.